General Atomics — компания США, занимающаяся проектами в области ядерных технологий и оборонными заказами. Расположена в Сан-Диего, Калифорния. General Atomics разрабатывает широкий спектр систем: от частей цикла ядерного топлива до БПЛА, авиационных сенсоров, современной электроники и лазерных технологий.

История 

General Atomics (GA) была основана 18 июля 1955 года в Сан-Диего, как подразделение компании General Dynamics для работы и коммерциализации  ядерных технологий.

В 1976 году компания GA получила территорию в Torrey Pines, на которой до сих пор располагается штаб-квартира компании.

Среди ранних проектов GA — исследовательский ядерный реактор TRIGA и проект межпланетного космического аппарата Орион с ядерно-импульсным двигателем.

 1967 — подразделение продано Gulf Oil и переименовано в Gulf General Atomic.
 1973 — GA переименована в General Atomic Company, компания Royal Dutch Shell (Scallop Nuclear Inc.) получила половину доли в GA.
 В 1960-е-1970-е года компания разработала и реализовала несколько проектов высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов (АЭС  и Пич-Боттом)
 1982 — Gulf Oil выкупила долю и переименовала компанию в GA Technologies Inc.
 1984 — После покупки Gulf Oil, Chevron стала владельцем GA.
 1986 — GA была продана нынешним владельцам Нил Блю () и Линден Блю () за 50 миллионов долларов.
 1987 —  контр-адмирал младшей ступени ВМС США Томас Кэссиди-младший () начал работу в General Atomics.
 В 1990-х GA купил производителя БПЛА Leading Systems (аппараты Amber, Gnat)
 1993 — GA получила часть заказа NSF по разработке информационных сервисов для  (вышла из проекта в декабре 1994 года)
 1993—1994 — Создана дочерняя компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для разработки БПЛА, Нил Блю стал CEO, а Томас Кэссиди-младший — президентом.

15 марта 2010 года Кэссиди покинул пост президента GA-ASI, новым президентом стал Фрэнк Пэйс ().

General Atomics разрабатывает ядерные реакторы 4 поколения Gas Turbine Modular Helium Reactor (GT-MHR). В 2010 году General Atomics представила версию GT-MHR, под названием Energy Multiplier Module (EM2), которая использует быстрые нейтроны и охлаждается газом.

Статистика 
General Atomics включая дочернюю компанию General Atomics Aeronautical Systems является крупнейшим оборонным поставщиком в округе Сан-Диего. Компания обеспечивает рабочими местами около 7,6 тысяч местных жителей.

Компания была перечислена среди 50 крупнейших оборонных поставщиков в 2008 году с общей суммой заказов около 1,1 млрд.

В период с 2000 по 2009 GA и GA-ASI поставили военным США оборудования и услуг на общую сумму более 4.6 млрд. Около 80 процентов работников GA занимаются работами, связанными с оборонными проектами.

Компания имеет значительные расходы, связанные с лоббированием. За первое десятилетие 21 века на эти цели было потрачено более 23 миллионов долларов. По исследованиям НКО Center for Public Integrity за 2000-2005 года сотни тысяч долларов были истрачены на 86 заграничных путешествий для чиновников и членов их семей.

В 2012 году на лоббирование было потрачено более 1,2 миллионов долларов, за первый квартал 2013 - более 700 тысяч.

Подразделения 
 Группа электромагнитных систем (EMS, Electromagnetic Systems Group), занимается поставками для оборонных, энергетических и коммерческих применений. В частности, производит линейные двигатели, сверхпроводящие и обычные электродвигатели, инверторы, оборудование для высоковольтных систем и другие приборы конвертации, запасания и передачи энергии. Также EMS разрабатывает электромагнитные системы запуска и торможения летательных аппаратов (EMALS и AAG), электромагнитные пушки (рельсотрон «Blitzer» для ВМФ США и армии), и транспортные системы Maglev.
 Энергетическая группа (Energy Group)
 Управляемый термоядерный синтез
 Энергетические реакторы
 Группа по работам с ядерным топливом (Nuclear Fuels Group)

Дочерние компании 

 General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) - проектирование и производство различных БПЛА, включая тяжелые и ударные 
 General Atomics Electronic Systems (GA-ESI)
 Terminal Automation Products (TAP)
 Radiation Monitoring Systems (RMS)
 General Atomics Energy Products — производит высоковольтные конденсаторы под маркой Maxwell после приобретения линейки продуктов у Maxwell Technologies в 2000.
 Gulftronic Separator System
 TRIGA (Training, Research, Isotopes and General Atomics),
 General Atomics Systems Integration, LLC (GA-SI).
 ConverDyn — обслуживает ядерную индустрию, поставляя гескафторид урана UF6. It is jointly owned with Honeywell Inc.
 Cotter Corporation
 Heathgate Resources Pty. Ltd.
 Nuclear Fuels Corporation
 Rio Grande Resources Corporation
 TRIGA International (совместно с CERCA, подразделением Areva)
 Spezialtechnik Dresden GmbH

Премии 

 2013 Neal Blue, CEO компании General Atomics, получил 29-ю ежегодную награду Karman Wings Award

См. также 
 Токамак DIII-D
 
 Модульный гелиевый реактор GT-MHR
 Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор HTGR

Примечания

Ссылки 
 General Atomics
 General Atomics DIII-D Program
 Urban Maglev 

 
 

Компании Сан-Диего
Компании, основанные в 1955 году
Атомная промышленность США
Оборонные компании США
Производители беспилотных летательных аппаратов США
Инжиниринговые компании США